Valeri Harpocratió, en llatí Valerius Harpocration, en grec antic Οὐαλέριος o Βαλέριος Ἁρποκρατίων fou un escriptor i gramàtic grec autor d'un diccionari sobre els treballs dels deu oradors àtics que es titulà , que encara es conserva. Inclou explicacions sobre termes jurídics i polítics i sobre les persones i les coses mencionades als discursos dels deu oradors, i també fa menció de temes històrics i literaris, que serien desconeguts sense aquest diccionari.

Suides diu que era un retòric d'Alexandria i li atribueix també l'obra , que s'ha perdut. La seva època és desconeguda i alguns pensen que podria ser lHarpocration que segons Juli Capitolí era mestre de grec de l'emperador Luci Ver i per tant devia viure al , però altres el fan contemporani d'Ateneu de Naucratis. Un Harpocration del que Libani diu que era un bon poeta, va viure a la meitat del , però no es pot dir si és el mateix personatge. Finalment se l'ha identificat també amb un metge anomenat Harpocratió, però no es pot afirmar del cert.

Referències 

Gramàtics de la Grècia romana
Persones de l'Alexandria romana
Lingüistes africans
Escriptors de l'antic Egipte